Horns and Halos — другий спільний альбом американських реперів Андре Нікатіни й Equipto, виданий 17 травня 2005 р. лейблом Million Dollar Dream. Мастеринг, зведення: Джастін Вейс. Зведення: Нік Піс. Скретчі: DJ Pause.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми